Камберлендские горы (Великобритания)
 Камберлендские горы (США)